Хрепёлка — топоним и гидроним в России:

 Хрепёлка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Хрепёлка — река в Батецком районе Новгородской области.